Евсеевичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Евсеевичи — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Евсеевичи — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
 Евсеевичи — деревня в Копыльском районе Минской области.
 Евсеевичи — деревня в Глусском районе Могилёвской области.